Turner Program Services fue el brazo de sindicación de Turner Broadcasting System. Cumplía el mismo propósito que la unidad de distribución de Turner Entertainment , con la excepción de que TPS estaba más involucrada en la distribución de series de televisión que de películas.

Historia 
Fundada en 1982, la compañía fue originalmente responsable de sindicar programas producidos por Turner (como el programa de juegos sindicado Starcade ), así como de desarrollar programación para TBS como Night Tracks . TPS amplió su distribución a series de otras redes en la década de 1990, distribuyendo series como The Wonder Years (que ahora es propiedad de 20th Television desde 2011). Cuando Turner compró los derechos de la biblioteca de dibujos animados de Hanna-Barbera , TPS se convirtió en su distribuidor a las estaciones locales. TPS también fue responsable de manejar la distribución y las ventas de CNN Newsource.
Una de las series más notables que TPS fue responsable de desarrollar fue Captain Planet and the Planeteers , que fue una coproducción con DiC Entertainment y se centró en un personaje creado por el fundador de Turner Broadcasting, Ted Turner . DiC Entertainment y Turner se combinaron en el desarrollo de la serie, mientras que TPS fue responsable de la distribución de la serie, que se emitió tanto en TBS como en sindicación. (Cuando la secuela de la serie, Las nuevas aventuras del Capitán Planeta , debutó en 1993, Turner Entertainment a través de Hanna-Barbera desarrolló y produjo la serie por su cuenta, y ni TPS ni DiC estuvieron involucrados).
Además, a principios de 1986, TPS, con la ayuda del veterano traductor de anime Fred Ladd , produjo una segunda traducción al inglés del anime de la década de 1970 Science Ninja Team Gatchaman llamada G-Force: Guardians of Space , que posteriormente se emitiría en TBS (1986) y Cartoon Network (1995-1997). TPS también tenía los derechos de distribución parcial de G-Force (junto con King Features Syndicate) hasta que todos los derechos de la serie volvieron al titular de la licencia Sandy Frank Entertainment en 2003. En 1987, Turner Program Services se expandió para construir sobre la biblioteca MGM anterior a 1986 con varios paquetes de películas, proporcionados por Turner Entertainment Co., así como la colorización de varios títulos de películas más antiguas.
Tras la compra de Turner por parte de Time Warner en 1996, TPS fue absorbida por Telepictures Distribution , que ahora forma parte de Warner Bros. Domestic Television Distribution (Telepictures todavía existe como productora).. CNN Newsource comenzó a manejar su propia distribución y venta de anuncios a partir de ese momento.

Referencias